Brookfield Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookfield Center (Connecticut)
 Brookfield Center (Ohio)
 Brookfield Center (Vermont)